Dalneje (russisch ) ist der Name folgender Dörfer und ländlicher Siedlungen in Russland:
 Dalneje (Archangelsk), in der Oblast Archangelsk
 Dalneje (Astrachan), in der Oblast Astrachan
 Dalneje (Dagestan), in der Republik Dagestan
 Dalneje (Kabardino-Balkarien), in der Republik Kabardino-Balkarien
 Dalneje (Kaliningrad, Moskauer Rajon), Stadtteil im Moskauer Rajon der Stadt Kaliningrad, Oblast Kaliningrad (Seligenfeld, Kreis Königsberg/Stadt Königsberg, Ostpreußen)
 Dalneje, nicht mehr vorhandener Ort in der Oblast Kaliningrad, Rajon Gurjewsk (bis 1946 Bendiesen, Kreis Labiau, Ostpreußen)
 Dalneje (Kaliningrad, Nesterow), nicht mehr vorhandener Ort in der Oblast Kaliningrad, Rajon Nesterow (bis 1936 Szirgupönen, 1936–1938 Schirgupönen, 1938–1946 Amtshagen, Kreis Gumbinnen, Ostpreußen)
 Dalneje, nicht mehr vorhandener Ort in der Oblast Kaliningrad,  Rajon Gussew (bis 1938 Kischenbannies, 1938–1946 Bühlerhof), nach 1946: Stalingradskoje
 Dalneje (Kaliningrad, Gwardeisk), in der Oblast Kaliningrad, Rajon Gwardeisk (bis 1946 (Groß) Schirrau, Kreis Wehlau, Ostpreußen)
 Dalneje (Kaliningrad, Polessk), in der Oblast Kaliningrad, Rajon Polessk (bis 1938 Bittkallen, 1938–1946 Bitterfelde, sowie Paschwentschen, 1938–1946 Wittenrode, Kreis Labiau, Ostpreußen)
 Dalneje, nicht mehr vorhandener Ort in der Oblast Kaliningrad, Rajon Polessk (bis 1946 Pettkuhnen, Kreis Wehlau, Ostpreußen)
 Dalneje (Kaliningrad, Prawdinsk), in der Oblast Kaliningrad, Rajon Prawdinsk (bis 1946 Wommen, Kreis Bartenstein (Friedland), Ostpreußen)
 Dalneje (Moskau), in der Oblast Moskau
 Dalneje (Primorje), in der Region Primorje
 Dalneje (Sachalin), in der Oblast Sachalin
 Dalneje (Tomsk), in der Oblast Tomsk
 Dalneje (Twer), in der Oblast Twer

Siehe auch:
 Dalnje (Begriffsklärungsseite), ukrainische Entsprechung

ru:Дальнее